Chrislam – nurt w chrześcijaństwie oznaczający tendencję do dołączania do tradycji chrześcijańskiej elementów islamu. Szczególnie popularny w Nigerii.

Teolog Hieronim Nox twierdzi, że we współczesnym katolicyzmie istnieją nurty teologiczne zmierzające do integracji obu religii. Ponieważ Kościół coraz bardziej traci wyznawców, „chrislam” ma być szansą na przyciągnięcie nowych osób, a jednocześnie odpowiedzią na groźbę konfliktu cywilizacyjnego między światem Zachodu a islamem. Zdaniem teologa warunkiem wprowadzenia „chrislamu” ma być usunięcie z doktryny Kościoła katolickiego dogmatów, które kolidują z teologią muzułmańską, przede wszystkim dogmatu o Trójcy Świętej.

Według części konserwatywnych katolików „chrislam” jest sponsorowany przez wpływowych muzułmanów, a efektem końcowym będzie dominacja islamu w świecie zachodnim.

Pogląd, jakoby Kościół katolicki sprzyjał „chrislamowi”, został odrzucony przez Watykan. W 2022 roku Vatican News – organ prasowy Stolicy Apostolskiej – odniósł się do medialnych spekulacji na ten temat. Na stronie Vatican News ukazał się komentarz Mohameda Mahmouda Abdel Salama – sekretarza generalnego Najwyższego Komitetu do Spraw Braterstwa Ludzkiego (powstałej w 2019 r. instytucji, której celem jest zbliżenie trzech religii monoteistycznych, zasiada w niej przedstawiciel Watykanu). Vatican News zaznaczył, że w ostatnim czasie w krajach zachodnich oraz na Bliskim Wschodzie trwa nieprawdziwa kampania medialna na ten temat. W tekście można przeczytać, że egipski sędzia Mohamed Mahmoud Abdel Salam odrzucił twierdzenia o planowanym stworzeniu nowej synkretycznej religii zwanej „Chrislam”.

Przypisy 

Synkretyzm religijny